Санта Марија Истијукан има више значења:

 Санта Марија Истијукан (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија Истијукан, Колонија Ехидал (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику